Сапёрный переу́лок — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 В Санкт-Петербурге:
 Сапёрный переулок — улица в Центральном районе.
 Сапёрный переулок — улица в Колпине.
 Сапёрный переулок — улица в Комарове.

Украина 
 Сапёрный переулок — улица в Харькове.

См. также 
 Сапёрная улица
 Сапёрный проезд (Москва)